C9orf72 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 481 амінокислот, а молекулярна маса — 54 328.

Задіяний у таких біологічних процесах, як автофагія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, цитоплазматичних везикулах, лізосомі, ендосомах.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки